CART sezona 1995 je bila osemnajsta sezona serije CART, ki je potekala med 5. marcem in 10. septembrom 1995. Naslov prvaka je osvojil Jacques Villeneuve.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Pokal narodov 

1995 v športu
1995